Toto je seznam biskupů a arcibiskupů zaniklého biskupství salonského a nástupnického arcibiskupství splitsko-makarského (římskokatolické metropolitní arcidiecéze splitsko-makarské) v Chorvatsku:

V roce 641 byla Salona vypleněna Avary. Salonské biskupství pokračovalo dále jako arcibiskupství, od poloviny 7. století ve Splitu.

V roce 1828 byla arcidiecéze salonská spolu s biskupstvím Makarskou sloučena do biskupství splitsko-makarského

Literatura 
 Vassil Gjuzelev, Renate Pillinger: Das Christentum in Bulgarien und auf der übrigen Balkanhalbinsel in der Spätantike und im frühen Polovinalalter, Bulgarisches Forschungsinstitut in Österreich, Haskovo (Bulharsko) 1987.

Splitsko-makarská arcidiecéze 
Arcidiecéze splitsko-makarská 
Split
!Seznam
Split-Makarská